Serie B 1948/1949 innebar att Como och Venezia gick till Serie A 1949/1950.

Tabell

Nedflyttningskval 
Match i Milano

Parma nedflyttade till Serie C.

 Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004'', Panini Edizioni, Modena, September 2005

1948 i Italien
1949 i Italien
Fotbollssäsongen 1948/1949
1948/1949